Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2010 — 39-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Биберахе-на-Рисе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2010 году турнир прошёл с 11 по 19 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Кристина Барруа (Полуфинал)
  Катрин Вёрле (Полуфинал)
  Мона Бартель (Финал)
  Кармен Клашка (Второй раунд)

<ol start="5">
  Скарлетт Вернер (Второй раунд, отказ)
  Анника Бек (Второй раунд)
  Нина Цандер (Второй раунд)
 Карина Виттхёфт (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

 Испанский национальный теннисный чемпионат среди женщин 2010

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2010

Ссылки 
 Сайт Федерации тенниса Германии  

 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификационного турнира  

Германия
Теннис
Декабрь 2010 года
2010